Песке:

 Песке () — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Ізернія.

 Песке Іван (Жан) Мечеславович (1870—1949) — французький живописець, графік, імпресіоніст польського походження.
 Песке Олександр Іванович (1810 — після 1871) — російський архітектор, академік архітектури (1841).
 Тома Песке — французький астронавт.